Флаг муниципального образования Тяжи́нский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий наряду с гербом Тяжинского муниципального округа официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён решением Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа 29 октября 2020 года № 142 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
Описание флага:

Символика 
Обоснование символики флага:

Примечания 

Флаги Кемеровской области
Тяжинский район